Силье Сторстейн (; род. 30 марта 1984 года, Осло, Норвегия) — норвежская актриса театра и кино, а также сценарист.

Биография 
Силье Сторстейн дебютировала в кино в возрасте 14 лет. Училась в Вальдорфской педагогической школе им. Рудольфа Штейнера в Осло. Также она занималась балетом и игрой на скрипке. В 2005-2008 годы Силье училась в Государственном театральном колледже в Осло. Играла в Норвежском театре, Трёнделагском театре и Норвежском национальном театре. Силье Сторстейн - дочь актёра и музыканта Арье Сторстейна.

Фильмография

Актриса

Сценарист

Примечания

Ссылки 
 
 Силье Сторстейн на сайте КиноПоиск
 Фото

Актрисы Норвегии
Дети-актёры Норвегии
Актрисы XX века
Актрисы XXI века
Родившиеся в Осло